Натуральне число 57
 57 рік до нашої ери
 57 рік нашої ери